Доминатор может означать:
 Доминатор — в ориентированном графе с выделенным входным узлом, вершина, через которую проходит любой путь от входного узла до данной вершины.
 Доминатор — бинарное отношение в грамматике составляющих.
 «Доминатор» — прозвище чешского хоккеиста Доминика Гашека.
 Лорд Доминатор (англ. Lord Dominator) — главная антагонистка второго сезона мультсериала «С приветом по планетам» 
 «Доминаторы» — первая серия шестого сезона телесериала «Доктор Кто».
 Космические рейнджеры 2: Доминаторы — компьютерная игра.
Доминатор ー оружие используемое полицией в аниме-сериале "Психопаспорт"

См. также 
 Доминация
 Доминанта
 Доминантность